Вредные советы
 Вредный совет (мультфильм, 1980)
 Вредный совет (мультфильм, 1986)